Stanisław Steczkowski (1897-1980) – pułkownik Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego
 Stanisław Steczkowski (1935-2001) – polski dyrygent, twórca chórów i pedagog, ojciec Justyny Steczkowskiej